Żabia Wola (gemeente)
 Żabia Wola (powiat Grodziski)
 Żabia Wola (powiat Białobrzeski)
 Żabia Wola (gemeente Głusk)
 Żabia Wola (gemeente Strzyżewice)